Името Любен Бояджиев носят:

 Любен Бояджиев (1912-1981), български актьор
 Любен Бояджиев (1914-2003), български художник